Newcomb bezeichnet:

 Newcombs Problem
 Newcomb (Mondkrater), benannt nach Simon Newcomb
 Newcomb (Marskrater), benannt nach Simon Newcomb

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Newcomb (Maryland), gemeindefreies Gebiet im Talbot County, Maryland
 Newcomb (Montana), Ort im Silver Bow County, Montana
 Newcomb (New Mexico), census-designated place im San Juan County, New Mexico
 Newcomb (New York), Stadt (town) im Essex County, New York
 Newcomb (Tennessee), gemeindefreies Gebiet im Campbell County, Tennessee
 Newcomb Hollow, Ort bei Wellfleet, Barnstable County, Massachusetts

Newcomb ist der Familienname folgender Personen:
 Carman A. Newcomb (1830–1902), amerikanischer Politiker
 Clyde Newcomb (≈1910–), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Harriet Christina Newcomb (1854–1942), britisch-australische Lehrerin und Feministin
 Horatio C. Newcomb (1821–1882), amerikanischer Politiker
 James Pearson Newcomb (1837–1907), amerikanischer Politiker
 Patricia Newcomb (* 1930), US-amerikanische Filmproduzentin und Publizistin
 Simon Newcomb (1835–1909), kanadischer Astronom und Mathematiker
Theodore M. Newcomb (1903–1984), US-amerikanischer Psychologe
 Wesley Newcomb (1808–1893), amerikanischer Malakologe
 William Newcomb (1927–1999), amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Newcomb Township
 Newcomb Bay, Bucht an der Küste des ostantarktischen Wilkeslands
 Newcombe
 Newcome